Yxtasjön kan avse:
Yxtasjön (Mellösa socken, Södermanland) (Yxtasjön och Långsjön), sjö vid Yxtaholm i Flens kommun,  (80,6 ha)
Yxtasjön (Björkviks socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (27,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn